Puckett ist der Familienname folgender Personen:

 Allen E. Puckett († 2014), US-amerikanischer Ingenieur und Manager
 Casey Puckett (* 1972), amerikanischer Skirennläufer und Freestyle-Skier
 Kelley Puckett (* 1961), amerikanischer Comicautor und Editor
 Kirby Puckett (1960–2006), amerikanischer Baseballspieler
 Riley Puckett (1894–1946), amerikanischer Country-Musiker und Gitarrist

Siehe auch: Gary Puckett & the Union Gap